Giovanni Giudici ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Giudici (Schriftsteller) (1924–2011), italienischer Schriftsteller
 Giovanni Giudici (Bischof) (* 1940), italienischer Geistlicher, Bischof von Pavia